Ла Паротиља има више значења:

 Ла Паротиља (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Паротиља (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротиља (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротиља (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротиља (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротиља (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротиља (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротиља (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику